Blue Streak ou Bluestreak peut faire référence à :

Divertissement
Blue Streak, un album de 1995 du guitariste de blues américain Luther Allison
Bluestreak, un personnage de super-héros fictif dans la série Marvel Comics A-Next
Blue Streak, le titre original du film Flic de haut vol de 1999 mettant en vedette Martin Lawrence
Blue Streak, la bande originale du film de 1999 Blue Streak
Blue Streak , un parcours de montagnes russes à Cedar Point, Sandusky, Ohio, États-Unis
Blue Streak, un parcours de montagnes russes au Conneaut Lake Park à Conneaut Lake, en Pennsylvanie, aux États-Unis
Bluestreak, un personnage de Transformers

Transport et militaire 
Blue Streak, un missile balistique britannique
Blue Streak, un ancien réseau de bus à Seattle, Washington
Bluestreak, filiale indonésienne de la Goodyear Tire & Rubber
Bluestreak, un surnom de la Nouvelle-Zélande